Sorbiers ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Sorbiers (Hautes-Alpes)
 Sorbiers (Loire)